Беццо () — венецианская билонная монета.

Беццо представляет собой монету из низкопробного серебра номиналом в 6 багатино (малых серебряных денариев) или ½ сольдо. На аверсе помещён пизанский крест, на реверсе — символ Венеции лев святого Марка. Своим названием денежная единица обязана иллирийскому слову «Becs», обозначающему «маленькую монету». Диаметр беццо составлял всего 13 мм. Впервые данную денежную единицу отчеканили в 1525 году. Широкого распространения она не получила. С 1609 года венецианцы начали чеканку сходной по номиналу медной монеты, получившей название беццоне. Последний выпуск беццо был осуществлён во время правления дожа Паоло Реньера (1779—1789).

Примечания

Литература 
 

Деньги Венецианской республики
Монеты по алфавиту
Монеты Италии
Средневековые монеты